Gompertz est un nom. 

 Benjamin Gompertz (1779–1865), mathématicien britannique
 Modèle de Gompertz,
  (18671930)
  (né en 1975), joueur de cricket anglais
 Lewis Gompertz (1779–1865), inventeur britannique
 Louis Gompertz (1886–1951), auteur britannique 
  (né en 1964), journaliste

Voir aussi 
Gomperz